Čistjakov je priimek več oseb:
 Anatolij Čistjakov (*1962), ruski hokejist  
 Dmitrij Čistjakov (*1994), ruski nogometaš
 Ivan Mihajlovič Čistjakov (1900–1979), sovjetski generalpolkovnik, heroj SZ
 Valerij Pavlovič Čistjakov, sovjetski general
 Galina Čistjakova (*1962), ukrajinska atletinja
 Georgij Petrovič Čistjakov, sovjetski general
 Konstantin Konstantinovič Čistjakov, sovjetski general
 Pavel Petrovič Čistjakov (1832–1919), ruski slikar
 Pjotr Jegorovič Čistjakov (1792–1862), ruski raziskovalec
 Vladimir Ivanovič Čistjakov, sovjetski general